Salesville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Salesville (Arkansas)
Salesville (Ohio)